Шебалинское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Шебалинское сельское поселение — в Шебалинском районе Республики Алтай.
 Шебалинское сельское поселение — в Заветинском районе Ростовской области.